Prollius ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf von Prollius (1861–1942), deutscher Diplomat
 Dieter Prollius (1944–2014), deutscher Leichtathlet
 Erla Prollius (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Max von Prollius (1826–1889), mecklenburgischer Gutsbesitzer, Verwaltungsjurist, Landesminister und Gesandter
 Michael von Prollius (* 1969), deutscher Wirtschaftshistoriker, Unternehmensberater und Publizist

Siehe auch:

 Prollius (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht